Hulu peut faire référence à :

 Hulu, une entreprise américaine de vidéo à la demande ;
 Hulu, une localité suédoise ;
  ;
 , plusieurs localités d'Indonésie.